Marco Schank (né en 1954), homme politique luxembourgeois ;
 Roger Schank (1946-2023), spécialiste et précurseur en intelligence artificielle.